Antonio Mršić – calciatore croato
 Damir Mršić – ex cestista bosniaco naturalizzato turco
 Ognjen Mršić – calciatore serbo
 Stanko Mršić – allenatore di calcio ed ex calciatore croato
 Veljko Mršić – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo croato